Босут је насеље у граду Сремска Митровица, у Сремском округу, у Србији. Према попису из 2011. живео је 971 становник.

Овде се налази црква Рођења светог Јована Претече и Крститеља у Босуту.

Друм Босут - Босанска Рача отворен је 9. децембра 1934, заједно са мостом у Рачи.

Овде протиче истоимена река поред које се налазе археолошка налазишта по којима је названа Босутска култура.

Демографија 
У насељу Босут живи 894 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,1 година (37,5 код мушкараца и 40,7 код жена). У насељу има 362 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,15.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Сремска Митровица
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији